Ивановский — русская фамилия (женская форма — ), также топоним:

Фамилия

А—В 
 
 
 Ивановский, Анатолий Дмитриевич (1863—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ивановский, Антон Доминикович (1823—1873) — русский писатель и богослов.
 
 Ивановский, Борис Павлович (1897—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Ивановский, Вацлав Леонардович (1880—1943) — белорусский коллаборационист, бургомистр Минска.
 
 
 Ивановский, Владислав Викторович (род. 1928) — советский сельскохозяйственный деятель, директор совхоза в Кабардино-Балкарской АССР, Герой Социалистического Труда (1986).
 Ивановский, Вячеслав Александрович (род. 1975) — российский и израильский тяжелоатлет.

Г—Ф 
 
 Ивановский, Дарио (род. 1997) — македонский легкоатлет.
 Ивановский, Дмитрий Иосифович (1863—1920) — российский и советский учёный, основоположник вирусологии.
 
 Ивановский, Ежи (1876—1965) — польский политик, общественный деятель.
 Ивановский, Иво (род. 1978) — македонский государственный деятель.
 
 Ивановский, Лев Константинович (1845—1892) — русский доктор, более известный как археолог.
 
 Ивановский, Олег Генрихович (1922—2014) — советский конструктор ракетно-космической техники.
 
 Ивановский, Пётр Иванович (1906—1958) — российский советский живописец, график и педагог.
 Ивановский, Роман Геннадьевич (род. 1977) — российский пловец.
 Ивановский, Станислав Антонович (1893—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Ивановский, Степан Алексеевич (1812—1877) — русский врач.
 Ивановский, Филип (род. 1985) — македонский футболист.
 Ивановский, Флориан Петрович (1792—?) — русский военачальник, генерал-майор.

Топоним 
 Ивановский — муниципальный округ № 50 в Невском районе Санкт-Петербурга.

Населённые пункты 
 Амурская область
 Ивановский — посёлок в Мазановском районе.
 Астраханская область
 Ивановский — посёлок в Приволжском районе.
 Башкортостан
 Ивановский — посёлок Орджоникидзевского района Уфы.
 Брянская область
 Ивановский — посёлок в Выгоничском районе.
 Ивановский — посёлок в Комаричском районе.
 Ивановский — посёлок в Севском районе.
 Вологодская область
 Ивановский — посёлок в Белозерском районе.
 Воронежская область
 Ивановский — хутор в Острогожском районе.
 Иркутская область
 Ивановский — участок в Куйтунском районе.
 Калужская область
 Ивановский — посёлок в Кировском районе.
 Костромская область
 Ивановский — хутор в Шарьинском районе.
 Краснодарский край
 Ивановский — хутор в Новокубанском районе.
 Курская область
 Ивановский — хутор в Беловском районе.
 Ивановский — посёлок в Дмитриевском районе.
 Ивановский — посёлок в Железногорском районе.
 Ивановский — хутор в Фатежском районе.
 Нижегородская область
 Ивановский — посёлок в Семеновском городском округе.
 Орловская область
 Ивановский — посёлок в Болховском районе.
 Ивановский — посёлок в Дмитровском районе.
 Ивановский — посёлок в Знаменском районе.
 Ивановский — посёлок в Кромском районе.
 Ивановский — посёлок в Мценском районе.
 Ивановский — посёлок в Орловском районе.
 Пензенская область
 Ивановский — посёлок в Сердобском районе.
 Ростовская область
 Ивановский — хутор в Зимовниковском районе.
 Ивановский — хутор в Милютинском районе.
 Саратовская область
 Ивановский — хутор в Озинском районе.
 Ивановский — посёлок в Саратовском районе.
 Тамбовская область
 Ивановский — посёлок в Бондарском районе, упразднён в 2017 г.
 Татарстан
 Ивановский — посёлок в Алексеевском районе.
 Тульская область
 Ивановский — посёлок в Каменском районе.
 Ульяновская область
 Ивановский — посёлок в Карсунском районе.
 Челябинская область
 Ивановский — посёлок в Верхнеуральском районе.
 Хакасия
 Ивановский — до 1940 г. название исчезнувшего рабочего посёлка Золотогорский в Орджоникидзевском районе.

Гидроним 
 Ивановский — ручей в России, протекает по границе Тверской и Вологодской областей, правый приток Званы.
 Ивановский — ручей в России, протекает в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Ивановский водопад
 
 Ивановский остров
 Ивановский проезд
 Ивановский пятачок
 
 
 
 Ивановский хребет
 Ивановский Остров